BUGA-See („Bundesgartenschau-See“) steht für:
 Bugasee, wurde zur Bundesgartenschau 1981 angelegt
 Riemer See, wurde zur Bundesgartenschau 2005 angelegt